Mužská dvouhra Swedish Open 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do singlové soutěže bastadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista David Ferrer, kterého ve druhém kole vyřadil Nor Casper Ruud.

Vítězem se stal třetí nasazený Ital Fabio Fognini, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou čtyřku Richarda Gasqueta po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 6–1. Poměr vzájemných utkání vyrovnal na 2–2. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Brasil Open 2018 připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swedish Open 2018
ATP World Tour 2018